Влади́мир Жу́ков:
 Жуков, Владимир Александрович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Владимир Валентинович (род. 1957) — мэр города Ангарска.
 Жуков, Владимир Васильевич (род. 1933) — живописец, график.
 Жуков, Владимир Дмитриевич (1871—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Жуков, Владимир Иванович (род. 1956) — заслуженный тренер Российской Федерации (академическая гребля).
 Жуков, Владимир Николаевич (1863 — ?) — полковник Российской императорской армии; участник Первой мировой войны. 
 Жуков, Владимир Романович (род. 1946) — украинский государственный деятель.
 Жуков, Владимир Семёнович (1920—1997) — советский поэт.
 Жуков, Владимир Сергеевич (род. 1972) — российский преступник.